Stanisław Eugeniusz Hiszpański (1815–1890) – szewc
 Stanisław Antoni Hiszpański (1844–1899) – szewc
 Stanisław Feliks Hiszpański (1872–1939) – szewc
 Stanisław Hiszpański (1904–1975) – artysta malarz i grafik